Парламентские выборы в Вануату:

 Парламентские выборы в Вануату (1979) 
 Парламентские выборы в Вануату (1983) 
 Парламентские выборы в Вануату (1987) 
 Парламентские выборы в Вануату (1991) 
 Парламентские выборы в Вануату (1995) 
 Парламентские выборы в Вануату (1998) 
 Парламентские выборы в Вануату (2002) 
 Парламентские выборы в Вануату (2004)